Ак-Кая, или Ак-кая:

 Ак-Кая — название до 1948 года села Белая Скала Белогорского района.
 Ак-Кая — скала в Крыму.
 Гора Ак-Кая — комплексный памятник природы общегосударственного значения в Крыму.
 Ак-кая — малый хребет в составе Скалистого хребта на Кавказе.
 Ак-кая — гора в составе хребта Ак-кая.

См. также 
 Аккая